Nur ad-Din, een heerser van Syrië
 Nur B. Ali, een Pakistaans-Amerikaans autocoureur
 Nur (gemeente), een landgemeente in Polen
 Nur (plaats), een dorp in deze gemeente
 Nur Muhammad Taraki, een president van Afghanistan
 Nur Misuari, een Filipijns politicus
 Nur ul-Ihsaanmoskee in de stad Phnom-Penh

 de NUR (reactor), een Bassinreactor in Algiers die gebruikt wordt voor onderzoeksdoeleinden
 de Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling
 de Nationale Unie der Radiologen, een Belgische beroepsorganisatie van röntgenartsen